MAN – Nürnberg N8S-NF – wagony tramwajowe produkowane przez firmę MAN SE w latach 1976–1977 jako N6S (dwuczłonowe, sześcioosiowe), zmodernizowane w latach 1992–1993. Są to wagony dwukierunkowe – przy normalnej eksploatacji drzwi z lewej strony są wyłączone i zablokowane.

Konstrukcja 
Napęd wagonu stanowią dwa silniki Siemens o mocy 125 kW każdy, zbudowane są na dwu wózkach napędowych – wagony 8-osiowe, mają cztery wózki (dwa skrajne napędowe i dwa środkowe toczne). W trakcie modernizacji został zmieniony wygląd zewnętrzny, jak i również wnętrze wagonów. Wyposażenie elektryczne wykonane jest przez firmy Siemens i Kiepe. Wyposażenie mechaniczne wykonały firmy MAN i Düwag. W trakcie modernizacji za przegubem wstawiono specjalnie zaprojektowany człon z niską podłogą i drugim przegubem, łączącym drugi człon wagonu. Ponieważ wagony są dwukierunkowe, posiadają dwa kompletne stanowiska motorniczego (kabiny zamknięte z regulowanym ogrzewaniem) oraz dwa automatycznie podnoszone i opuszczane odbieraki prądu typu BS 80/V (1Fb 80/VIII/g/E) Stemmann. 

Sterowanie rozruchem i hamowaniem odbywa się pośrednio poprzez układ elektroniczny SIMATIC z funkcją kontroli i przeciwdziałania poślizgom wagonu wraz z automatycznym sterowaniem piasecznicami. W każdym członie zamontowano po dwie nagrzewnice nadmuchowe sterowane w poszczególnych członach automatycznie z układów kontroli temperatury i cztery wentylatory dachowe. Do ładowania akumulatorów i zasilania silników wentylatorów i nagrzewnic zamontowano przetwornicę wirującą. Hamulec postojowy sterowany jest hydraulicznie przy pomocy zwalniaków typu HZY 3/7-II firmy Hanning&Kahl. Oświetlenie wewnętrzne zasila napięcie 24V.

N8S-NF w Krakowie 
We wrześniu 2006 rozpoczęto eksploatację wagonów w Krakowie. Obecnie w eksploatacji znajduje się 12 sztuk. Tramwaje typu N8S-NF mają zezwolenie na przejazd Tunelem Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Głównie pojawiają się na linii 5. Są to pierwsze tego typu tramwaje eksploatowane w Krakowie.

Zobacz też 
 Düwag N8C
 Düwag GT8S
 Tramwaje w Krakowie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Zdjęcia tramwaju w serwisie fotozajezdnia

Tramwaje w Krakowie
Wagony tramwajowe MAN